

Medaglie

Teste di serie

  Andrew Selby (Semifinali)
  Michail Alojan (Campione)
  Elías Emigdio (Sedicesimi)
  Jasurbek Latipov (Finale)
  Paddy Barnes (Quarti)

<li>  Elvin Mamishzade (Quarti)
<li>  Vincenzo Picardi (Sedicesimi)
<li>  Ilyas Suleimenov (Quarti)
<li>  Azat Usenaliev (Ottavi)
<li>  Geraldo Pérez (Sedicesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2013